Антон Сергеевич Белов () — российский хоккеист, защитник, воспитанник челябинского хоккея. Заслуженный мастер спорта России (2014). Чемпион мира 2014 года, двукратный обладатель Кубка Гагарина 2015 и 2017 в составе СКА.

Карьера 
Воспитанник челябинских хоккейных школ: «Трактора» и «Мечела». В высшем дивизионе (данные включая за «Авангард»): 315 матчей, 15 шайб, 52 передачи, 339 минут штрафа.

15 апреля 2012 года во время финальной серии плей-офф КХЛ, в допинг-пробе Белова было обнаружено «запрещенное вещество класса S6 б, которое, по всей видимости, попало в организм спортсмена при приеме несертифицированного спортивного питания». КХЛ отстранила хоккеиста от участия в учебно-тренировочных сборах и соревнованиях до принятия решения о наличии нарушения антидопинговых правил. По итогам заседания антидопингового комитета было решено отстранить Антона Белова на три месяца от учебно-тренировочных сборов и соревнований.

В июне 2012 года «Авангард» объявил о продлении контракта с Беловым ещё на два года.

Сезон 2012/13 для Белова стал лучшим в карьере. За 46 игр он забил 9 шайб и сделал 17 голевых передач, что позволило ему стать лучшим бомбардиром-защитником «Авангарда» по системе «гол+пас».

В сезонах 2009—2013 провел за «Авангард» 270 игр, забросил 19 шайб, сделал 55 передач, набрал 249 минут штрафа и показатель полезности «+54». Самый результативный защитник «Авангарда» по итогам чемпионата 2013 года — 9 шайб. Играл под № 77.

30 мая 2013 года Белов принял решение покинуть «Авангард» и продолжить карьеру в НХЛ. Он подписал контракт с клубом «Эдмонтон Ойлерз» сроком на один год.

16 ноября 2013 года в матче против «Калгари Флэймз» Белов установил свой личный рекорд по игровому времени за матч. Оно составило 23 минуты 48 секунд.

7 января 2014 года Белов вошёл в список игроков сборной России на Зимние Олимпийские игры 2014.

10 января 2014 года в домашнем матче против «Питтсбурга» Белов забросил свою первую шайбу в НХЛ, что помогло «Ойлерз» сравнять счёт в матче, а в последующем и выиграть его в овертайме 4:3.

В апреле 2014 года вернулся в КХЛ, подписав 4-летний контракт со СКА из Санкт-Петербурга. В составе СКА дважды выигрывал Кубок Гагарина в 2015 и 2017 годах.

В мае 2018 года продлил контракт со СКА на три сезона до 2021 года.

Личная жизнь 
Жена Елена. Дочь Таисия. Сын Лев. Сын Федор.

Достижения 
 Чемпион мира 2014.
 Серебряный призер Чемпионат мира 2015
 Бронзовый призер Чемпионат мира 2016
 Бронзовый призер Чемпионат мира 2017
 Чемпион мира по хоккею среди юниорских команд 2004.
 Серебряный призёр чемпионата мира по хоккею среди молодёжных команд 2005.
 Победитель турнира Кубок Карьяла в сезоне 2007/2008
 Серебряный призёр чемпионата КХЛ сезона 2011/2012 в составе омского «Авангарда».
 Участник матча звёзд КХЛ 2013
 Обладатель Кубка Гагарина 2015
 Серебряный призер чемпионата России 2015
 Обладатель Кубка Гагарина 2017
 Чемпион России 2017
 Серебряный призер чемпионата России 2020
 Джентльмен на льду (КХЛ): 2017
 Самый полезный игрок сезона КХЛ: 2017

Статистика

Клубная карьера

В сборной

Примечания

Ссылки 
 Профиль на официальном сайте ХК СКА

Хоккеисты России
Хоккейные защитники
Хоккеисты на зимних Олимпийских играх 2014 года
Хоккеисты КХЛ
Хоккеисты НХЛ
Игроки сборной России по хоккею с шайбой
Игроки ХК «Челмет»
Игроки ХК ЦСКА Москва
Игроки ХК «Авангард» Омск
Игроки «Эдмонтон Ойлерз»
Игроки ХК СКА Санкт-Петербург
Чемпионы мира по хоккею с шайбой
Обладатели Кубка Гагарина
Хоккеисты, дисквалифицированные за нарушение антидопинговых правил
Незадрафтованные игроки НХЛ